Екатерининский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Екатерининский сельсовет — в Третьяковском районе Алтайского края.
 Екатерининский сельсовет — в Идринском районе Красноярского края.
 Екатерининский сельсовет — в Никифоровском районе Тамбовской области.